Burg Besigheim steht für folgende Gebäude in der Stadt Besigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg:

 Obere Burg Besigheim
 Untere Burg Besigheim